Санта Ана Тлапакојан има више значења:

 Општина Санта Ана Тлапакојан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ана Тлапакојан (Санта Ана Тлапакојан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику